Ženská čtyřhra Dubai Tennis Championships 2022 na přelomu první a druhé poloviny února 2022. Do deblové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic.

Obhájcem titulu byl chilsko-chorvatský pár Alexa Guarachiová a Darija Juraková, který vyřadily v prvním kole Američanky Coco Gauffová and Jessica Pegulaová.

Vítězem se stal druhý nasazený rusko-belgický pár Veronika Kuděrmetovová a Elise Mertensová, který ve finále přehrál nenasazené ukrajinskou-lotyššské duo Ljudmilu Kičenokovou a Jeļenu Ostapenkovou po dvousetovém 6–1 a 6–3. Obě šampionky si připsaly 470 bodů a polečně vybojovaly po trimfu na Istanbul Cup 2021 druhou společnou trofej. Kuděrmetovová vybojovala třetí deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mertensovou to bylo patnácté takové turnajové vítězství.

Kuděrmetovová a Ostapenková se předtím utkaly již ve finále singlové části turnaje, ze kterého odešla jako vítězka lotyšská tenistka. Usilovala tak, aby se stala vůbec první hráčkou v historii turnaje, kde během jednoho ročníku ovládla dvouhru i čtyřhru.

Nasazení párů 
  Ena Šibaharaová /  Čang Šuaj (čtvrtfinále)
  Veronika Kuděrmetovová /  Elise Mertensová (vítězky)
  Alexa Guarachiová /  Darija Juraková Schreiberová (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Giuliana Olmosová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Dubai Tennis Championships 2022